Фамилия:
 Брэм, Джон (1774—1856) — английский композитор и певец.
 Брэм, Альфред (1829—1884) — немецкий учёный-зоолог, автор серии книг «Жизнь животных».

Имя:
 Брэм Стокер (1847—1912) — ирландский писатель, автор романа «Дракула».
 Брэм Коэн (род. 1975) — американский программист, автор протокола BitTorrent.
 Брэм — персонаж телесериала «Остаться в живых».

Аббревиатура:
 БРЭМ

См. также 
  Брем